En informatique, deux concepts non corrélés se cachent derrière le terme de logiciel portable :

 un logiciel portable est un logiciel écrit de telle sorte qu'il puisse être compilé sous différents environnements ;
 une application portable est un logiciel pouvant fonctionner sans installation, par exemple depuis une clé USB.